Вогн Вілтон Монро (7 жовтня 1911 — 21 травня 1973) — американський співак, трубач, керівник біг-бенду, актор, і бізнесмен, популярний в 1940-х і 1950-х роках, володар двох зірок голлівудської алеї Слави.

Оркестр Монро 
 Moonmaids, жіночий вокальний квартет (з 1946 по 1952 рік)
 Френк л. Райерсон, аранжувальник & трубач (1944)
 Зіггі Талант
 Джордж Робінсон, Тромбон (1944—1945)

Сингли 

 APeaked at #2 in Billboard Country singles.

Примітки 

Народились 1911
Померли 1973
Трубачі США
Музиканти RCA Victor Records